Cvetko Savov – ex cestista bulgaro
 Krum Savov – fotografo bulgaro
 Mihail Savov – generale bulgaro
 Pavel Savov – paratleta di curling bulgaro
 Vladimir Savov – cestista bulgaro